Onderdistrict in Indonesië
 Maniis (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Maniis (plaats), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java